Vigo - maior cidade da Galiza.
 Comarca de Vigo - na Galiza.
 Ondas do Mar de Vigo - cantiga.
 Ria de Vigo

 Condado de Vigo - em Indiana, nos Estados Unidos

 Vigo di Cadore - comuna da província de Belluno.
 Vigo di Fassa - comuna da província de Trento.
 Vigo Rendena - comuna extinta da província de Trento.
 Vigo di Ton - aldeia da comuna de Ton, província de Trento.

Desambiguações de topônimos